Happy End kan syfta på:

Happy End (musikgrupp) – en japansk musikgrupp
Happy End (musikal) – en musikal från 1929

Filmer
Happy End (film, 1966) – regi Oldřich Lipský, Tjeckien
Happy End (svensk film, 1999) – regi Christina Olofsson, Sverige
Happy End (sydkoreansk film, 1999) – regi Ji-woo Jung, Sydkorea
Happy End (film, 2003) – regi Amos Kollek, Frankrike
Happy End (film, 2009) – regi Arnaud Larrieu och Jean-Marie Larrieu, Frankrike
Happy End (film, 2011) – regi Björn Runge 
Happy End (film, 2017) – regi Michael Haneke